S16 steht für:

 die Arlberg Schnellstraße, eine Schnellstraße in Österreich
 Droga ekspresowa S16, eine Schnellstraße in Polen
 eine Linie der S-Bahn Zürich

Abkürzung